A 11 113-as számú mellékút egy körülbelül 3 kilométer hosszú országos közút-szakasz a Pest megyei Szentendre külterületén. Elsősorban turisztikai szerepe van, mert a Visegrádi-hegység olyan pontjaihoz biztosít közvetlen vagy közvetett összeköttetést, amelyek rengeteg túraútvonal kiindulási pontjai.

Nyomvonala 
Az 1116-os útból (települési nevén Szentlászlói útból) ágazik ki, nem sokkal annak 5. kilométere után, Izbég városrész külterületén, nagyjából nyugati irányban. A folytatásban is hozzávetőleg ezt az irányt követi, a Bükkös-patak, helyi nevén Bucsina-patak folyása közelében, de a terepviszonyok miatt meglehetősen kanyargósan. Kezdeti szakaszán dél felől Annavölgy külterületi városrész házai állnak mellette, északi oldalán katonai gyakorlóterek és más honvédségi objektumok találhatók.

Körülbelül másfél kilométer után ágazik ki belőle dél felé a 11 114-es út, amely Lajosforrásra vezet. Nem sokkal 3. kilométere előtt ér véget, Dömörkapu kirándulóhelynél. Innen aszfaltburkolatú, de a gépjárműforgalom elől elzárt erdészeti útként folytatódik, amely úton a Visegrádi-hegység megannyi pontjára és számos településre eljuthatunk, de csak kerékpárral vagy gyalogosan. Dömörkaputól indulva érhető el például a kedvelt kirándulóhelynek számító Sikárosi-rét, de vezet innen túraút a Prédikálószékre is.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 2.

Jegyzetek

11113
Szentendre
Visegrádi-hegység